Pavel Kouba ist der Name folgender Personen:

* Pavel Kouba (Fußballspieler) (1938–1993), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Pavel Kouba (Philosoph) (* 1953), tschechischer Philosoph